Peucedanum serbicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Petrovic$k. Peucedanum serbicum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
serbicum